Oceandiva ist Namensbestandteil folgender Veranstaltungsschiffe:

 Oceandiva Classic (1957)
 Oceandiva Original (1996)
 Oceandiva Futura (1997)
 Oceandiva London (2023)